Chicao

 Суга, Сикао (Шикао) — японский певец

Бразильские футболисты 

 Франсиско Алвес дос Сантос

 Франсиско Жезуино Аванзи

 Андерсон Себастьян Кардозо